Het 2006-2007 NBA-seizoen was het 61ste seizoen van de National Basketball Association-competitie. Het seizoen begon op 31 oktober 2006 en duurde tot 18 april, 2007. De competitie bevatte 30 teams, evenveel als in het seizoen 2005-2006 . De teams waren verdeeld in twee zogenaamde conferences, afhankelijk van hun ligging. De teams werden dan nog eens verder verdeeld in zes divisies. Elk team speelde in totaal 82 wedstrijden, waarvan minstens twee en maximaal vier keer tegen elk ander team. Zestien teams, acht uit elke conference, bereikten de NBA Playoffs, die op het reguliere seizoen volgden.

Opmerkelijkheden gedurende het seizoen 
De San Antonio Spurs behaalden de kampioenstitel, na een 4-0 reeks tegen de Cleveland Cavaliers met LeBron James
 De All-Star wedstrijd werd gespeeld op 18 februari 2007, in Las Vegas, Nevada. Het Westen won van het Oosten met 132-153. Kobe Bryant werd verkozen tot All-Star MVP.
De Dunk Contest tijdens het All-Star Weekend werd gewonnen door Gerald Green.
Dwyane Wade won voor de tweede keer de Skills Challenge tijdens het All-Star Weekend.
Jason Kapono won de jaarlijkse 3-point-shootout met 24 punten, een evenaring van het record.
 De Phoenix Suns versloegen de New Jersey Nets met een score van 161-157 op 7 december 2006. Het was de hoogste eindstand van het seizoen, en de vierdehoogste ooit.
 Aan het begin van het seizoen werd een nieuwe wedstrijdbal ingevoerd, maar door negatieve kritiek van een aantal spelers werd het voorgaande model opnieuw ingevoerd op 1 januari 2007.
De Toronto Raptors werden als eerste Canadese team ooit in de NBA divisiekampioen.
De Miami Heat, de kampioen van het seizoen 2005/2006, werd in de eerste ronde uitgeschakeld door de Chicago Bulls. Het was voor de eerste keer in de geschiedenis van de NBA dat een regerend kampioen in de eerste ronde van de play-offs werd uitgeschakeld.

Schematische weergave van de play-offs
In tegenstelling tot het seizoen 2005/2006 wordt er nu in alle rondes gespeeld naar vier gewonnen wedstrijden.

NBA Awards
Finals MVP: Tony Parker, San Antonio SpursMeest Waardevolle speler (MVP): Dirk Nowitzki, Dallas MavericksRookie van het jaar: Brandon Roy, Portland Trail BlazersVerdedigende Speler van het Jaar: Marcus Camby, Denver NuggetsSixth Man of the Year (bankzitter van het jaar): Leandro Barbosa, Phoenix SunsMeest Verbeterde Speler: Monta Ellis, Golden State WarriorsExecutive of the Year (manager van het jaar): Bryan Colangelo, Toronto RaptorsSportmanship Award (op basis van fair play en sportief gedrag): Luol Deng, Chicago BullsCoach van het jaar: Sam Mitchell, Toronto RaptorsAll-NBA Eerste Team:F Dirk Nowitzki - Dallas Mavericks
F Tim Duncan - San Antonio Spurs
C Amar'e Stoudemire - Phoenix Suns
G Steve Nash - Phoenix Suns
G Kobe Bryant - Los Angeles LakersAll-NBA Tweede Team:F LeBron James - Cleveland Cavaliers
F Chris Bosh - Toronto Raptors
C Yao Ming - Houston Rockets
G Gilbert Arenas - Washington Wizards
G Tracy McGrady - Houston RocketsAll-NBA Derde Team:F Kevin Garnett - Minnesota Timberwolves
F Carmelo Anthony - Denver Nuggets
C Dwight Howard - Orlando Magic
G Dwyane Wade - Miami Heat
G Chauncey Billups - Detroit PistonsAll-NBA Verdedigende Eerste Team: 
Tim Duncan - San Antonio Spurs
Bruce Bowen - San Antonio Spurs
Marcus Camby - Denver Nuggets
Kobe Bryant - Los Angeles Lakers
Raja Bell - Phoenix SunsAll-NBA Verdedigende Tweede Team: 
Kevin Garnett - Minnesota Timberwolves
Tayshaun Prince - Detroit Pistons
Ben Wallace - Chicago Bulls
Jason Kidd - New Jersey Nets
Kirk Hinrich - Chicago BullsAll-NBA Rookie Eerste Team:Brandon Roy - Portland Trail Blazers
Andrea Bargnani - Toronto Raptors
Randy Foye - Minnesota Timberwolves
Rudy Gay - Memphis Grizzlies
Jorge Garbajosa - Toronto Raptors (gelijkstand)
LaMarcus Aldridge - Portland Trail Blazers (gelijkstand)All-NBA Rookie Tweede Team:'''
Paul Millsap - Utah Jazz
Adam Morrison - Charlotte Bobcats
Tyrus Thomas - Chicago Bulls
Craig Smith - Minnesota Timberwolves
Rajon Rondo - Boston Celtics (gelijkstand)
Wálter Herrmann - Charlotte Bobcats (gelijkstand)
Marcus Williams - New Jersey Nets (gelijkstand)

NBA naar seizoen
Basketbal in 2006
Basketbal in 2007